Schaller (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
André Schaller, Nederlands beeldhouwer
Henri Schaller, Zwitsers politicus